

События 
 Консулы: Октавиан Август (в 12-й раз) и Луций Корнелий Сулла (оба — патриции); консулы-суффекты: Луций Виниций, Квинт Гатерий (оба — плебеи) и Гай Сульпиций Гальба (патриций).
 Октавиан Август избран консулом с отсрочкой вступления в должность на 5 лет и объявлен «принцепс ювентутис» (главой молодёжи).
 Ирод убивает трёх своих сыновей, в том числе Антипатра.
 Весна — вспышка новой звезды в созвездии Козерога.
 Дионисий Галикарнасский пишет исторический труд «Римские древности».

Родились 
 13 января — Гуан У-ди, император Китая в 25—57 годах

Скончались

См. также

Примечания